Luteuthis dentata är en bläckfiskart som beskrevs av O’Shea 1999. Luteuthis dentata ingår i släktet Luteuthis och familjen Grimpoteuthididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Åttaarmade bläckfiskar
dentata